Polidoro (Polydorus, Πολύδωρος) es el nombre de varios personajes de la mitología griega.

Polidoro, hijo de Cadmo y Harmonía. Su esposa fue Nicteis y tuvo como hijo a Lábdaco.
Polidoro, hijo de Príamo, rey de Troya. 

Personajes históricos con el mismo nombre:
Polidoro de Rodas (Polydorus, un destacado escultor griego nativo de Rodas.
Polidoro Virgilio, sacerdote, escritor y humanista italiano, autor de varias obras en latín.
Polidoro da Caravaggio, pintor italiano del siglo XVI.

Enlaces externos 

 Polidoro en el Proyecto Perseus.